Ярослава Шведова була чинною чемпіонкою 2015 року, коли перед цим турнір проводився востаннє, але того року не брала участі через травму.

Белінда Бенчич виграла титул, у фіналі перемігши Сє Шувей з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Hua Hin Championships, жінки, одиночний розряд
Hua Hin Championships